Smashing Barriers – serial del 1919 diretto da William Duncan
Smashing Barriers – film del 1923 diretto da William Duncan, riedizione del serial del 1919